Valmadrid kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valmadrid (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Valmadrid (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar